Praveen Verma is a founder of theguruji company

Praveen Verma is son Mr. Amar Singh Kumawat
He is working for Goplaybook company as a Lead Android Developer
 Born in July 7th 1994 in india
 Done Schooling from Pilani Praveen Verma could be a founder of theguruji and young energetic android developer who helped cash company to make their product from an initial level to launch level. currently he's building a product to assist poor students in their study. therefore the student will study from it and crack the exams.

Referencias 

Embajadores de la India en Yemen
Embajadores de la India en Guatemala